Delft - stad in de Nederlandse provincie  Zuid-Holland
 Station Delft - hoofdstation van de stad Delft
 Delft (eiland) - eiland in Sri Lanka
 Delft (Zuid-Afrika) - township in Zuid-Afrika
 Delft (Hulst) - buurtschap in de gemeente Hulst
 Am Delft - een straat/kade in Emden (Oost-Friesland) 
 Delftwijk - wijk van de stad Haarlem
 Delftplein - straat en busstation in Haarlem

Scheepvaart 
 Delft (schip, 1787)
 Hercules (linieschip), later omgedoopt in Delft - linieschip uit 1782
 De naam van diverse retourschepen; zie Spiegelretourschip
 Nedlloyd Delft (schip, 1973) - containerschip

Zie ook 
 De Delft (doorverwijspagina)